Le sigle OCM peut faire référence à :
 Organisation civile et militaire, une organisation de la Résistance française ;
 O'Connor Airlines (une ancienne compagnie aérienne australienne, démantelée en 2008), selon la liste des codes OACI ;
 Organisations communes de marché, un type d'organisation des marchés de la politique agricole commune (PAC) - dans le budget de l'Union européenne ;
 Orchestre classique de Montréal, au Canada ;
 optimum climatique médiéval, un événement climatique du haut Moyen Âge.

Code